Träskholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskholm (vid Äpplö, Houtskär), Åboland, 
 Träskholm (vid Kittuis, Houtskär), Åboland,  (6 ha)
 Långholm och Träskholm, Nagu, Åboland,  (1,4 km²)
 Träskholm, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Träskholm, Ingå, Nyland,  (3 ha)
 Träskholm (vid Pentala, Esbo), Nyland,  (1 ha)
 Träskholm (vid Sommaröarna, Esbo), Nyland,  (2 ha)

Åland 

 Träskholm, del av Furholm (södra Vårdö, Åland),  
 Träskholm, del av Ådö (Vårdö, Åland), 
 Träskholm, del av Lillappo, Kumlinge, 
 Träskholm (öst Brändö, Åland),  (34 ha)
 Träskholm, del av Norrön (Jurmo, Brändö, Åland),

Se även
Träskholmen
Träskholmarna
Lilla Träskholm
Stora Träskholm

Robotskapade Finlandförgreningar